

Bilješke 
NK Lovor Nijemci je kažnjen oduzimanjem 3 boda

Izvori 

 Županijski nogometni savez Vukovarsko-srijemske županije (podatci dobijeni na osobni upit)

2009-10
vukovarsko-srijemska-2-vinkovci